О́ниас () — имя нескольких иудейских первосвященников во времена Второго Храма.

 Ониас I (с 323 по 300 год до н. э.)
 Ониас II (с 242 по 233 год до н. э.)
 Ониас III (с 177 по 176 год до н. э.)
 Ониас IV — строитель Храма Ониаса в Египте; сын Ониаса III.

См. также 
 Храм Ониаса — храм еврейских колонистов в Египте.